Dis kan syfta på:

Dis – ett väderfenomen som liknar dimma
Diser – ett slags kvinnliga väsen i den nordiska mytologin
Dis (mytologi) – en gud i den romerska mytologin
 DIS – en svensk förening med syfte att verka för utnyttjande av datorer för hjälp vid släktforskning, se Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
 dis- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Disting – ett alla svears ting